Enemy of God () — одиннадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, записанный на Steamhammer Records и выпущенный 10 января 2005 года в Европе и Южной Америке и 11 января 2005 года в Северной Америке. В октябре 2006 вышел диджипак под названием «Enemy of God: Revisited» с 5.1-канальным звуком и двумя бонус-треками из японского издания и DVD.

Об альбоме 
Enemy of God продолжает линию Violent Revolution, записан в жестком трэшевом стиле.

Из интервью Милле Петроцца:

Что вы имели в виду, называя свою пластинку Враг Бога? О чём речь?

Речь идет о терроризме — проблеме, которая в последние годы становится все более и более актуальной для мирового сообщества. Религиозные мотивы зачастую являются причиной кровопролитных войн, когда «праведники», сторонники одной религии считают своим долгом истреблять «неверных», то есть «врагов Бога». Их Бога.

Список композиций

В записи участвовали 
 Милле Петроцца — гитара, вокал
 Сами Или-Сирнио — гитара
 Кристиан Гизлер — бас-гитара
 Юрген Райль — ударные

Приглашенный музыкант 
 Майкл Эмотт —  соло-гитара в «Murder Fantasies»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Enemy-Of-God на discogs.com 
 рецензия на metalstorm.net  
 рецензия на billboard.com  
 рецензия на metal-observer.com  

Альбомы 2005 года
Альбомы Kreator